Jovanić ist der Familienname folgender Personen:

 Mićun Jovanić (1952–2010), jugoslawischer bzw. kroatischer Fußballspieler
 Milan Jovanić (* 1985), serbischer Fußballspieler
 Slobodan Jovanić (* 1946), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer